3-й Кубок наций Персидского залива по футболу проходил с 16 по 29 марта 1974 года на стадионе «Аль-Кувейт СК» в Кувейте.

Схема 
В связи с увеличением участвующих команд с 5 до 6 был введён предварительный раунд, по результатам которого 6 команд были разбиты на две группы по 3 команды. Команды, занявшие в своих группах первые два места встречались с командами из другой группы в полуфинале. За победу полагается два очка, за ничью — одно.

Участники 
В турнире принимали участие 6 сборных:
  — организатор и действующий обладатель
 
 
 
  Оман

Предварительный раунд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итог

Бомбардиры 
6 мячей:
  Джассим Якуб

4 мяча:

  Али аль-Мула

  Фатхи Камиль

  Мухаммед аль-Мугним

3 мяча:

  Фуад Бушегир

  Саид Маскур

2 мяча:

  Хамад Бухамад

  Салим Султан

1 мяч:

  Хасан Али
  Хасан Зулаих
  Саиф Али
  Анбар Башир
  Мухаммед Ганим
  Сала Дафаалла

  Абдуламир Зин
  Абдулхалик Сад
  Хуссейн Мухаммед
  Мухаммед Шуаиб
  Джассим Якуб
  Салим Бушнаин

  Заид Рабаи
  Сухаил Салим
  Наджи Абдулматлуб
  Халид аль-Турки
  Али Асери
  Мухсен Бахит

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1974
1970-е годы в Кувейте
Международные соревнования по футболу в Кувейте
Март 1974 года